Dark Authority — второй студийный альбом московской группы Armaga. Записан в 2010 году, выпущен 4 октября 2010 года на лейбле Irond Records. Презентация прошла в Москве 17 октября. Автор музыки и лирики альбома — гитарист Андрей Васюнин. Тематически новые песни продолжили темы, затронутые на дебютнике In The Ruins, но в музыкальном плане альбом стал более быстрым и техничным.

Список композиций  
 Overgrown Gates (04:12)
 Heartless (03:49)
 Cave (04:00)
 Last Exile (03:53)
 Dead Garden (05:44)
 One Ghost’s Story (04:12)
 Dark Waltz (03:24)
 Crypric Mirror (02:39)
 Ravaged (03:20)
 Dark Authority (05:33)

Полное время альбома: 40:50

Номер в каталоге : CD 10-1730

Участники записи

Состав группы (на данном альбоме) 
 Ян Соболевский — вокал
 Андрей Васюнин — гитары, клавиши
 Евгений Щетинов — бас
 Евгений Кришталь — барабаны

Так же в записи альбома принимал участие:
 Александр Каменский — скрипка

Производство 
 Музыка и слова: Андрей Васюнин
 Звукорежиссёр: Илья Лукашев
 Ассистент звукорежиссёра: Никита Каменский
 Мастеринг: Wim Bult «INLINEMASTERING», Нидерланды
 Обложка и оформление: Pablo The Elephant, ART-S-KILL T E A M

Примечания 

Альбомы дарк-метала